Riebe ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Riebe (1889–1966), österreichischer Fußballspieler
 August Riebe (1867–1936), deutscher Ingenieur und Unternehmer
 Brigitte Riebe (* 1953), deutsche Schriftstellerin
 Christian Riebe (* 1963), deutscher Künstler und Musiker
 Markus Riebe (* 1955), österreichischer Kunstpädagoge und Computer-Künstler
 Xenia Marita Riebe (* 1957), deutsche Künstlerin

Siehe auch:
 Ribe (Begriffsklärung)